Эдуард Шрайбер (; ) — основатель словацкого кинематографа.

Биография 
Был сыном предпринимателя Йозефа Шрайбера старшего.
В 1896 году начал работать в местечке Ледницке Ровне в поместье отца (где провёл несколько крупных новшеств).
Он внедрил новые технологические элементы и существенно модернизировал поместье.
Также активно способствовал развитию культурной и общественной жизни Ледницки Ровне. Кроме того, Эдуард Шрайбер внёс свой вклад и в развитие словацкого кинематографа. Он снял несколько короткометражных документальных фильмов об окрестностях Ледницке Ровне («Лето на реке Ваг», «Крикет», «Рубка льда» и т. д.). В 1910 году Эдуард Шрайбер снял свой единственный художественный фильм «Похищение», действие которого происходит в местном парке. Эта кинокартина считается первым словацким художественным фильмом.

Примечания 

Персоналии:Вена
Кинематограф Словакии